Siąg – synonim rozpiętości skrzydeł
 Siąg – synonim sążnia